I3, i3 ou I03 peut faire référence à :

Chimie 
 Triiodure, ion composé de trois atomes d'iode.

Domaine militaire 
 HMS Terror (I03), un monitor de la Royal Navy, ayant servi dans les deux guerres mondiales ;
 I-3, un croiseur sous-marin de la marine impériale japonaise, ayant servi dans la deuxième guerre sino-japonaise et la Seconde Guerre mondiale.

Informatique 
 Architecture ARPA I3, l'architecture de médiation de l'armée Américaine ;
 I3, un gestionnaire de fenêtre libre pour le système X Window (fork et amélioration de Wmii) ;
 Intel Core i3, le nom commercial d'une génération de processeur d'Intel.

Transport 
Automobile 
 BMW i3, première voiture électrique de grande série de la marque bavaroise ;
 Moteur I3, un moteur équipant l'EV1 de General Motors.

Aviation
 .

Train
 Voiture I3, des voitures-couchettes pour le trafic international de la SNCB.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres